Натуральне число 794
 794 рік до нашої ери
 794 рік нашої ери